Don Quichotte (Don Quijote en espagnol) est le titre usuel et le nom du personnage principal du roman L'Ingénieux Hidalgo don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantes. Il a inspiré de nombreuses adaptations dont :

Les Don Quichotte d'Honoré Daumier 
Écrit au début du XVIIe siècle, ce texte de Cervantes est devenu populaire en France au . 'Daumier avait l'âme de Don Quichotte dans le corps de Sancho' (Arsène Alexandre, 1888). Il semblerait que le peintre ait découvert le héros picaresque par les illustrations qu'en avait fait Gustave Doré. Il a réalisé une série de peintures à l'huile, d'aquarelles et de croquis de scènes de ce roman.

Littérature 
 Quichotte (2019), roman de Salman Rushdie

Théâtre 
 Don Quichotte, pièce à grand spectacle en trois actes et vingt tableaux de Victorien Sardou, théâtre du Châtelet, 1895.

Cinéma/télévision 
 Don Quichotte (1909), un film français de Georges Méliès ;
 Don Quichotte (1933), un film de Georg Wilhelm Pabst (version française). Il existe deux autres versions de ce film, allemande et anglaise, tournées en simultané et de durée différente ;
 Don Quichotte (1957), un film russe de Grigori Kozintsev ;
 Don Quijote (1965), une mini-série de Jacques Bourdon, Louis Grospierre et Carlo Rim ;
 Don Quichotte, un film anglo-espagnol de Orson Welles et Oscar Dancigers tourné en 1959, achevé par Jesús Franco en 1992 ;
 Don Quichotte (2000), un film de Peter Yates ;
 L'Homme qui tua Don Quichotte, un projet cinématographique de Terry Gilliam finalement sorti en 2018 (voir Lost in La Mancha).

Musique 
Don Quichotte (1710), une cantate de Philippe Courbois
Don Quixotte (1712), une cantate française de Jean-Baptiste Morin
Don Quichotte chez la Duchesse (1743), comédie-ballet de Joseph Bodin de Boismortier et Charles-Simon Favart.
Don Quichotte (1869), un ballet de Marius Petipa, musique de Léon Minkus ;
 Don Quichotte (1898), un poème symphonique de Richard Strauss ;
 Don Quichotte (1910), un opéra de Jules Massenet ;
Don Quichotte à Dulcinée, une chanson romanesque de Maurice Ravel
 Don Quichotte Corporation (1981), une œuvre de musique contemporaine électroacoustique du compositeur français Alain Savouret ;
 Le personnage principal d'une comédie musicale L'Homme de la Mancha (1965) de Dale Wasserman, Joe Darion et Mitch Leigh, et de son adaptation filmée (1972) ;
 Quichotte, un album du groupe Tangerine Dream, album sorti en 1980 ;
 Don Quichotte, une chanson du groupe Magazine 60 (1984).

Astronomie 
 (3552) Don Quichotte, une comète longtemps considérée comme un astéroïde ;
 Quichotte (internationalement Quijote), autre nom de la planète Mu Arae b ;
 Don Quichotte de l'ESA (Agence spatiale européenne) : Le concept de mission spatiale avait pour but de, premièrement, mesurer la capacité d'un engin spatial à dévier par impact un astéroïde menaçant et, secondement, à analyser les conséquences de cet impact ;

Presse et édition 
 les éditions Don Quichotte sont une maison d'édition parisienne (et un des huit départements éditoriaux des Éditions du Seuil) créée et dirigée par Stéphanie Chevrier ;
 Le Don Quichotte : hebdomadaire satirique républicain, qui parut de 1874 à 1893. Charles Gilbert-Martin, journaliste et caricaturiste, en fut le fondateur et le rédacteur en chef, d'abord à Bordeaux (7 rue Cabirol) puis à Paris, à partir de 1887. En une, Gilbert-Martin réalisait une charge coloriée ;
 Don Quichotte. Journal de l'écologie de l'esprit, revue dans les années 80.

Autres 
 Les Enfants de Don Quichotte, une association d'aide aux SDF (personnes sans domicile fixe) ;
 Don Quijote, chaîne de magasins du Japon ;

Références